Salm kan syfta på:

 Salm (adelsätt) – en tysk adelsätt
 Grevskapet Salm – ett grevskap vid Mosel –1163
 Grevskapet Niedersalm – ett grevskap 1163–1794
 Grevskapet Obersalm – ett grevskap 1163–1794
 Furstendömet Salm – ett furstedöme 1802–1811
 Salm (flod) - en tysk biflod till Mosel

Geografi

Tyskland 

 Salm, Vulkaneifel – kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz,